

Содержание 
Сура начинается с устрашения сокрушающей бедой (аль-кариа — القارعة), которая громко и сильно ударит по слуху людей и оглушит их. Затем в суре говорится о некоторых событиях, которые произойдут в День воскресения с людьми и горами. В ней особое внимание уделено рассказу о людях, чья чаша добрых деяний опустится вниз, и о людях, чья чаша весов окажется легче.